Малый Каменец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Малый Каменец — деревня в Крупском районе Минской области.

Россия 
 Малый Каменец — деревня в Большесолдатском районе Курской области.